Adam Żmudziński (1956-), brydżysta
 Jan Franciszek Żmudziński (1946-), lekarz i profesor weterynarii
 Kazimierz Żmudziński (-1939), major artylerii Wojska Polskiego
 Tadeusz Żmudziński (1924-1992), pianista, pedagog
 Tomasz Żmudziński (1969-), 
 Wojciech Żmudziński (1961-), jezuita, teolog
 Zenon Żmudziński (1937-), nauczyciel, polityk, poseł na Sejm PRL